Il nome Hambledon si può riferire a:

Hambledon (Hampshire), in Inghilterra
Hambledon (Surrey), in Inghilterra